Senatore del Michigan nel 1847, ha proposto di costruire il secondo Campidoglio di Stato nella città di Lansing.